Анатольевка — село в Лысковском районе Нижегородской области России. Относится к Барминской сельской администрации.

География 
Находится на расстоянии 120 километров от Нижнего Новгорода, 7,5 километров от Бармино. На трассе Москва-Казань (М-7). В посёлке одна улица — Казанская, идущая параллельно трассе.

Население

Примечания

Ссылки 
 История поселка Анатольевка. Фото и видео. 

Населённые пункты Лысковского района